Wilhelm-Leuschner-Straße steht für:
 Wilhelm-Leuschner-Straße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Nord #Johannesviertel
 Wilhelm-Leuschner-Straße (Frankfurt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Bahnhofsviertel
 Wilhelm-Leuschner-Straße (Griesheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Griesheim
 Wilhelm-Leuschner-Straße (Groß-Zimmern), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Groß-Zimmern
 Wilhelm-Leuschner-Straße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/W
 Wilhelm-Leuschner-Straße (Worms)